Bílá Voda je:
 Bílá Voda – obec v okrese Jeseník
 Městys Bílá Voda – vesnice v obci Bílá Voda
 Ves Bílá Voda – vesnice v obci Bílá Voda
 Bílá Voda (Červená Voda) – část obce Červená Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Bílá Voda (román) – román Kateřiny Tučkové, Brno (Host) 2022

Související články 
 Bílá voda (rozcestník)

Externí odkazy